Propriedade (filosofia) —  categoria de atributos de entidades ontológica
 Propriedade (programação) — tipo de membro de classe em programação orientada a objetos
 Propriedade rural

Direito e economia 
 Propriedade (direito) — o conceito jurídico
 Propriedade privada — em direito, é aquela que pertence a uma pessoa física ou jurídica
 Imóvel — tipo de propriedade

Física e química 
 Propriedade física
 Propriedade química

Desambiguações de ciências